La Estación San Francisco de Campeche es una estación de trenes que se ubica en San Francisco de Campeche

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación San Francisco de Campeche en la ruta que conectaría con Escárcega, Campeche y Mérida, Yucatán 

San Francisco de Campeche será la estación que facilite la conexión entre Campeche y Yucatán. Su construcción será amigable con el entorno y promoverá el crecimiento de la región.

Se ubica en terrenos del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La estación estará cerca de la antigua estación y será parte del proyecto de regeneración urbana de la ciudad.

La demanda de pasajeros será intermedia y tendrá un carácter turístico y social, considerando en la estación un esquema de 3 vías y 2 andenes.

Referencias 

San Francisco de Campeche
Proyecciones urbanas de México